Aubonne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Aubonne, Doubs, kommun,

Schweiz 

 Aubonne (vattendrag), 
 Aubonne, Vaud, ort och kommun,